Bökelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ludger Bökelmann (* 2001), deutscher Filmschauspieler
 Oskar Bökelmann (* 1997), deutscher Filmschauspieler

Siehe auch:
 Bokelmann